La stagione 1977-78 è stata la quindicesima edizione della Fußball-Bundesliga, massima divisione calcistica in Germania Ovest.

Avvenimenti 

Dopo quasi un decennio fu il  a spezzare il dualismo al vertice tra  e Borussia Mönchengladbach andando a vincere il suo secondo titolo vincendo gli attacchi dei puledri che, nelle ultime giornate, si resero protagonisti di autentiche goleade nel tentativo, rivelatosi poi vano per sole tre reti, di raggiungere la capolista facendo leva sulla differenza reti.

Il campionato che iniziò il 6 agosto 1977 vide dopo tre giornate un gruppo di sei squadre ancora a punteggio pieno, dal quale uscì alla sesta giornata lo . La squadra tentò immediatamente una fuga, portandosi a +3 dalla seconda, il , che tentò un avvicinamento raggiungendola all'undicesima giornata. A partire dal turno successivo, in cui lo Schalke 04 riprese la vetta, emerse il Colonia, il quale agganciò la capolista per poi prendere il comando solitario della classifica alla quindicesima, dopo aver battuto il Kaiserslautern per 4-1 nello scontro diretto. Il Colonia concluse il girone di andata a +1 da un Borussia Mönchengladbach in rimonta e a +2 sul Kaiserslautern.

All'inizio del girone di ritorno il Colonia gestì agevolmente il proprio vantaggio, conducendo la classifica con distacchi rassicuranti sulle inseguitrici: alla ventunesima era a +4 sulle rivali. L'inseguitrice più ostinata si rivelò ben presto il Borussia Mönchengladbach che alla ventiquattresima giornata recuperò due punti sulla vetta. Il distacco rimase invariato anche dopo lo scontro diretto, in programma per la ventisettesima giornata e finito 1-1 (con il Colonia che pareggiò con Flohe a cinque minuti dal termine), ma già al turno successivo i puledri si portarono a -1 per poi riuscire nell'aggancio dopo tre giornate. Ciononostante la classifica favoriva ancora il Colonia grazie alla miglior differenza reti, cosicché nelle ultime giornate i puledri tentarono di vincere le ultime due partite con il maggior scarto di reti possibile. Le vittorie per 6-2 contro l' e per 12-0 contro il  (quest'ultima la più larga vittoria nella storia della Bundesliga) non furono però sufficienti ai puledri per superare il Colonia, che vinse grazie alla miglior differenza reti ottenuta in virtù del numero di reti subite (42 contro le 45 del Colonia).

In quella stessa stagione il Colonia riuscì ad ottenere il double vincendo la Coppa di Germania: ciò ebbe delle conseguenze in zona UEFA visto che, in sostituzione del Colonia, si qualificò in Coppa delle Coppe il Fortuna Düsseldorf classificatosi quinto. Il suo posto in coppa UEFA fu preso dal . Poco interessante fu la lotta per non retrocedere, con il St. Pauli, il Saarbrücken e il Monaco 1860 arresesi già a tre giornate dal termine del campionato.

Squadre partecipanti

Profili

Allenatori

Classifica finale

Verdetti 
  Colonia campione della Germania Ovest 1977-1978.
 Colonia qualificato alla Coppa dei Campioni 1978-1979
  Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlino, Stoccarda e Duisburg qualificate alla Coppa UEFA 1978-1979
 Fortuna Düsseldorf qualificato in Coppa delle Coppe 1978-1979
  Monaco 1860, Saarbrücken e St. Pauli retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga.

Risultati

Calendario

Tabellone

Squadra campione 

 Harald Schumacher (34 presenze)
 Bernhard Cullmann (27)
 Roland Gerber (34)
 Harald Konopka (31)
 Gerhard Strack (32)
 Herbert Zimmermann (32)
 Yasuhiko Okudera (20)
 Heinz Flohe (34)
 Dieter Müller (33)
 Herbert Neumann (34)
 Roger van Gool (32)
 Allenatore: Hennes Weisweiler

Riserve
 Dieter Prestin (14), Holger Willmer (11), Hennes Löhr (8), Jürgen Glowacz (5), Herbert Hein (4), Rainer Nicot (1)

Classifica marcatori

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Record
 Maggior numero di vittorie:  (22)
 Minor numero di sconfitte:  (6)
 Migliore attacco:  e  (86 gol fatti)
 Miglior difesa:  (40 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+45)
 Maggior numero di pareggi: ,  e  (10)
 Minor numero di pareggi: , , ,  e  (4)
 Maggior numero di sconfitte:  (22)
 Minor numero di vittorie:  e  (6)
 Peggiore attacco:  (39 gol fatti)
 Peggior difesa:  (86 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-42)

Partite 
 Più gol:
 -  12-0 (29 aprile 1978)

Note

Bibliografia 
 Hardy Grüne. Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs, Band 7: Vereinslexikon. AGON Sportverlag (2001). ISBN 3-89784-147-9.

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 1977-1978
 DFB-Pokal 1977-1978

Collegamenti esterni 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1977-1978/

Calcio nel 1977
Calcio nel 1978
1977